Lavinová dioda může být:
 Stabilizační dioda nad cca 6V běžně označovaná jako Zenerova dioda
 Lavinová fotodioda